Шкала́ (от лат. scala — лестница):

 Шкала — метрологическое понятие.
 Шкала физической величины
 Шкала средства измерений — часть показывающего устройства.
 Музыкальная шкала — последовательность звуков, упорядоченных по высоте.